François Malherbe ou François Malherbe peut désigner :
 François Malherbe ou François de Malherbe (1555-1628), un poète français ;
 François Malherbe (1627-1696), un frère jésuite de Nouvelle-France.